Открытый чемпионат Женевы по теннису 2019 года () — ежегодный мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий весной в Женеве (Швейцария) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 20 по 26 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 13 Мая 2018.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Фелисиано Лопес
  Янко Типсаревич
  Стэн Вавринка

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Григор Димитров
  Дамир Джумхур
  Лоренцо Сонего
  Бернабе Сапата Мираллес

3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

Женева
Теннис
Май 2019 года
Открытый чемпионат Женевы по теннису